Pere Elías (músic), violer barceloní del segle XVII.
 Pere Elias i Busqueta, professor de català.
 Pere Elias i Sindreu, pintor català.